Сириль Теро (; 24 апреля 1983, Прива, Франция) — французский футболист, игравший на позиции нападающего.

Карьера 
Взрослую карьеру начал во французском «Орлеане». В сезоне 2004/05 сыграл 1 матч и забил 1 гол в Любительском чемпионате (4-й дивизион Франции).

В начале 2005 года перешёл в «Анже», выступающий в Лиге 2. В сезоне 2004/05 сыграл 17 матчей в чемпионате, забил 3 гола. «Анже» занял последнее место в лиге и вылетел в низший дивизион. В сезоне 2005/06 сыграл 31 матч и забил 10 голов в 3-й лиге.

Летом 2006 года провёл 4 игры и забил 3 гола в чемпионате Бельгии, играя за «Шарлеруа».

В сезоне 2006/07 играл в румынском «Стяуа». Провёл в чемпионате Румынии 17 игр, забил 10 голов.

Летом 2007 года перешёл в бельгийский «Андерлехт». Провёл в чемпионате 11 игр и забил 1 гол.

Вторую половину сезона 2007/08 провёл в аренде в «Шарлеруа». Сыграл 15 матчей и забил 5 голов. Летом 2008 года «Шарлеруа» выкупил Теро у «Андерлехта». В сезоне 2008/09 провёл 30 игр, забил 4 гола. В сезоне 2009/10 сыграл 33 матча и забил 13 голов, включая плей-офф.

Летом 2010 года стал игроком клуба итальянской Серии A — «Кьево». В своём пером сезоне провёл 23 игры, забил 2 гола. В сезоне 2011/12 сыграл 32 матча, забил 6 голов. В сезоне 2012/13 сыграл 37 матчей, забил 11 голов. В сезоне 2013/14 сыграл 32 матча, забил 7 голов.

Летом 2014 года перешёл в «Удинезе». Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. В сезоне 2014/15 провёл 37 игр и забил 10 голов. В сезоне 2015/16 сыграл 36 матчей и забил 11 голов. В сезоне 2016/17 сыграл 33 матча и забил 12 голов в чемпионате.

Летом 2017 года перешёл в «Фиорентину». В сезоне 2017/18 сыграл 20 матчей и забил 5 голов в чемпионате.

В январе 2019 года Теро оправился в аренду в «Кальяри». Сыграл 5 матчей в чемпионате.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Орлеан»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Кальяри»